Round Mountain kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Round Mountain, Antarktis,

Australien 

 The Round Mountain (berg), New South Wales, Armidale Dumaresq, 
 Round Mountain (Snowy Mountains), berg,

Kanada 

 Round Mountain, British Columbia, berg,

USA 

 Round Mountain, Texas, ort i Blanco County, 
 Round Mountain, Kalifornien, ort i Shasta County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar